

Боровий — селище, Бійський район, Алтайський край
 Боровий — селище, Сєровський міський округ, Свердловська область
 Боровий — селище, Чебулинський округ, Кемеровська область

Боровий — провулок у місті Київ, Червоний хутір
 Боровий — провулок у місті Київ, Бортничі

 Боровий Василь Іванович (1923—2014) — український поет, жертва сталінських репресій
 Боровий Костянтин Натанович (1948) — російський підприємець та політик
 Боровий Євген Максимович (1925—2004) — доктор медичних наук, заслужений лікар України
 Боровий Максим Михайлович (1893—1941) — офіцер царської армії, полковник Дієвої Армії Української Народної Республіки, репресований в СРСР
 Боровий Саул Якович (1903—1989) — радянський історик, професор

Див. також 
 Борови
Українські прізвища